Glénat puede referirse a:

Glénat Editions, una empresa francesa de historietas.
Ediciones Glénat, la filial española de Glénat Editions.
Glénat, comuna francesa situada en Cantal.